Нижче наведено список 92 муніципалітетів метрополійного міста Неаполь. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Неаполь